Tezeusz – w mitologii greckiej królewicz i heros ateński
 Tezeusz – imię męskie

Zobacz też 

 HMS Theseus – nazwa noszona przez 3 okręty brytyjskiej Royal Navy
 Statek Tezeusza – paradoks dotyczący problemu tożsamości obiektu